Bădulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bădulești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bădulești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița